Серге́й Владисла́вович Пио́ро (род. 14 февраля 1972 года, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Известен по роли баллиста-трасолога и капитана полиции Игоря Владиславовича Шустова в телесериале «След», а также ректора университета Павла Владимировича Зуева в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

Биография 
Родился 14 февраля 1972 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1995 году окончил Екатеринбургский театральный институт (курс Н. Мильченко), с 1996 года — актёр театра «Красный факел».
В 2000—2003 гг. работал на Новосибирском телевидении руководителем и ведущим программы «Утренний кофе».
В 2007 году переехал в Москву и начал сниматься в кино.

Личная жизнь 
В 2006 году женился на актрисе Елене Головизиной, в 2009 году родился сын Арсений.

Творчество

Театральные работы 

 «Время и комната» — человек без часов
 «Зойкина квартира» — Абольянинов
 «Ревизор» — Христиан Иванович Гибнер
 «Сон в летнюю ночь» — Лизандр
 «Ивонна, принцесса Бургундская» — Валентин
 «Жизнь победила смерть» — главный
 «Три сестры» — Андрей
 «Последняя любовь дон Жуана» — дон Жуан
 «Утиная охота» — официант
 «Любовь, любовь, любовь» — Григорий Степанович Смирнов
 «Муж на час» — директор фирмы "Муж на час"
 «Амадеус» — Иосиф II
 «Андорра» — некто
 «Мизери» — Пол Шелдон
 «Лес» — Несчастливцев
 «Тартюф» — Лоран / господин Лояль
 «Кабала святош» — маркиз де Орсиньи
 «Ричард III» — Бекингем
 «А этот выпал из гнезда» — вождь Бромден
 «Только для женщин»

Фильмография 

 1991 — Группа риска — грузчик-мафиози
 1992 — Постскриптум
 1993 — Сыскное бюро «Феликс» — Саня, сотрудник бюро
 2006 — Всё смешалось в доме... — Иван Бобов
 2007 — Грехи наши — доктор
 2007 — н.в. — След — Игорь Шустов, баллистик-трасолог, капитан полиции
 2008 — Одна ночь любви — Степан
 2008—2009 — Рыжая — издатель
 2008—2011 — Обручальное кольцо — Борис Дмитриевич Рычков
 2009 — Котовский — Стоматов
 2009 — Победный ветер, ясный день — меценат Андрей Морозов
 2009 — Телохранитель 2 — сбитый лётчик
 2010 — Застывшие депеши — Александр Иванович, агент спецслужб, муж Марго
 2010 — Люблю 9 марта! — Дмитрий Быстров
 2010 — Садовник — Игорь Шустов
 2010 — Партизаны
 2010 — Пожар — Эдуард Самойлов
 2010—2011 — Маруся — Иван
 2011 — Профиль убийцы — Анатолий Дмитриевич Губанов
 2011 — Люди Хэ — Владимир Тарарыкин
 2011—2012 — Катина любовь — Леонид Мартынов, архитектор
 2011—2018 — Универ. Новая общага — Павел Владимирович Зуев, ректор
 2012 — Уральская кружевница — Джино Мазини, модельер
 2013 — Море по колено
 2013 — Больше — Меньше — доктор
 2014 — Умельцы — Архипов, подполковник полиции, сообщник Устьянцевой
 2015 — Профиль убийцы 2 — Анатолий Дмитриевич Губанов
 2016 — Второе детство / Vtoroe detstvo — профессор Лопатков
 2016 — МиШура — Филин
 2018 — Доктор Котов — Геннадий Петрович Белов
 2019 — Туристическая полиция — Степан Редько
 2019 — Романс для валторны (короткометражка) — Нейгер
 2021 — Историк — Парфёнов

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»